Теда Скочпол (; род. 4 мая 1947, Детройт, Уэйн, Мичиган, США) — американский , .
Член Национальной академии наук США (2008).

Биография 
В 1969 году получила бакалавра гуманитарных наук в Университете штата Мичиган. Здесь она в 1967 году встретила своего мужа — Билла Скочпола, преподающего в настоящее время физику в Бостонском университете.

В 1972 году получила магистра гуманитарных наук, а в 1975 году доктора философии в Гарвардском университете. Её научным руководителем был Баррингтон Мур.

В 1975—1981 годах — старший преподаватель и адъюнкт-профессор социологии в Гарвардском университете.

В 1981—1986 годах — старший преподаватель социологии, политологии и общественных наук, профессор социологии и политологии Чикагского университета и директор Центра изучения индустриальных обществ.

С 1986 года — профессор социологии; директор Центра американских политических исследований; декан Школы искусств и наук; профессор государственного управления и социологии, профессор государственного управления и социологии им Виктора С. Томаса Гарвардского университета.

Научная деятельность 
Наряду с Джеком Голдстоуном и Рэндаллом Коллинзом является одним из крупнейших исторических макросоциологов и специалистов в области теории революций и государственных распадов. Самый известный труд — «Государства и социальные революции», вышедший в 1979 году и ставший результатом докторской диссертации. Американский политолог Джек Голдстоун, выдвинувший концепцию 4-х поколений исследователей теории революции, относил работу Т. Скокпол к третьему поколению и считал ее высшей точкой этой исследовательской волны. Отличительной чертой этого поколения исследователей стали государственно-центричные модели.

Теде Скокпол принадлежит одно из самых популярных среди исследователей определение «революции»: «Социальные революции — это быстрые, фундаментальные трансформации общественного состояния и классовых структур; и они сопровождаются и частично проводятся через классовые восстания снизу». Многие выводы американского политолога стали наиболее цитируемыми в исследовательской и научно-популярной литературе.

Вслед за американским историком Крейном Бринтоном Теда Скокпол считает, что после революций возникают более централизованные государства, усиливающиеся во внутренних делах и получающие большее влияние в международных отношениях. После Скокпол этот вывод был принят многими исследователями и считается одним из самых распространенных. Скокпол поддержала идею израильского социолога Шмуэля Эйзенштадта, что в причинах революций лежит сочетание внешних факторов и внутреннего конфликта в государствах. Американский политолог видела эти причины в неспособности государства мобилизовать ресурсы для того, чтобы справиться с международной конкуренцией. Т. Скокпол вообще утверждала, что революция требуется для модернизации государства, которое не выдерживает конкуренции на международной арене.

Научные труды

Монографии 
 
 Скочпол Т. Государства и социальные революции: сравнительный анализ Франции, России и Китая / пер. с англ. С. Моисеев; научный редактор перевода Д. Карасев. — М.: Изд-во Института Гайдара, 2017. — 552 с. ISBN 978-5-93255-491-3

Научная редакция 
 
 
 
 
 American Society and Politics: Institutional, Historical, and Theoretical Perspectives (with John L. Campbell), McGraw-Hill (New York), 1995.
 States, Social Knowledge, and the Origins of Modern Social Policies (with Dietrich Rueschemeyer), Princeton University Press, 1996.
 The New Majority: Toward a Popular Progressive Politics (with ), Yale University Press (New Haven, CT), 1997.
 Democracy, Revolution, and History (with George Ross, Tony Smith, and Judith Eisenberg Vichniac), Cornell University Press (Ithaca, NY), 1998.
 Civic Engagement in American Democracy (with ), Brookings Institution Press (Washington, DC)/Russell Sage Foundation (New York City), 1999.
 The Transformation of American Politics. Activist Government and the Rise of Conservatism (with ), Princeton University Press, 2007.

Статьи 
 A Critical Review of Barrington Moore’s Social Origins of Dictatorship and Democracy. Politics and Society, 4(1), pp. 1-34
 Review article: "Cultural Idioms and Political Ideologies in the Revolutionary Reconstruction of State Power: A Rejoinder to Sewell, " The Journal of Modern History Vol. 57, No. 1, March 1985

Примечания

Ссылки 
 Джек Голдстоун. К теории революции четвёртого поколения / пер. с английского Н. Эдельмана. // «Логос», 2006, № 5.
 Интервью с Тедой Скочпол: «Я всегда была частью двух профессиональных областей — социологии и политологической науки»
 Георгий Дерлугьян. Что такое революция
 Епархина О. В. Структуралистские модели «новых революций» в работах Т. Скочпол.
 Скочпол Т. Государства и социальные революции // Масловский М. В. Социология политики: классические и современные теории. Учебное пособие. — : Новый учебник, 2004. — С. 103—108.
 Социальные революции и распад государств: реконструкция исследовательской программы Т. Скочпол // Розов Н. С. Философия и теория истории. — , 2002.
 Теоретические подходы в социологии революции: сравнительный анализ концепций П. Сорокина, Л. Эдвардса и Т. Скочпол
 Влияют ли голоса избирателей на политику партий?
 Грязнова О. С. Теда Скокпол: Феномен революции в структуралистской перспективе

Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Университета штата Мичиган
Преподаватели Чикагского университета
Лауреаты премии Юхана Шютте
Члены Национальной академии наук США
Женщины-социологи
Президенты Американской политологической ассоциации
Члены Американского философского общества
Почётные доктора Университета штата Мичиган
Почётные доктора Северо-Западного университета
Почётные доктора Амхерстского колледжа